НФЛ в сезоне 1975 — стал 56-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Балтимор Колтс 28:10
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Цинциннати Бенгалс 31:28
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Сент-Луис Кардиналс 35:23
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Даллас Ковбойз 14:17

Финалы конференций 
 (АФК) Питтсбург Стилерз — Окленд Рэйдерс 16:10
 (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Даллас Ковбойз 7:37

Супербоул X 
 Питтсбург Стилерз — Даллас Ковбойз 21:17

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Балтимор Колтс финишировали выше Майами Долфинс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Нью-Йорк Джетс финишировали выше Нью-Ингленд Пэтриотс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Лос-Анджелес Рэмс был посеян под первым номером в плей-офф, так как Рэмс играли с более сильными соперниками, чем Миннесота Вайкингс (38,3 % у Рэмс против 33,2% у Вайкингс). 
 Чикаго Беарз финишировали выше Грин Бэй Пэкерз благодаря лучшему результату с командами дивизиона (2-4 против 1-5 у Беарз).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ